Musca (lat. für ‚Fliege‘) steht für:
 Musca (Gattung), eine Fliegengattung aus der Tribus Muscini innerhalb der Familie Echte Fliegen (Muscidae)
 Stubenfliege (Musca domestica), eine Art aus der Gattung Musca
 Australische Buschfliege (Musca vetustissima), eine Art aus der Gattung Musca
 Fliege (Sternbild), in der Astronomie ein Sternbild des südlichen Himmels

Musca ist der Familienname folgender Personen:
 Xavier Musca (* 1960), französischer Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Musca depicta
 Fliege
 Muska